Desperation (boek) geschreven door Stephen King
Desperation (film) door Mick Garris naar gelijknamig boek van Stephen King